Джентльмен года — спортивная награда:

 Джентльмен года CHL
 Футбольный джентльмен года в России